Scholzen ist der Familienname folgender Personen:

 Liesa Scholzen (* 1992), belgische Politikerin
 Reinhard Scholzen (* 1959), deutscher Historiker und Journalist